Freshwater Creek (dt.: „Frischwasser-Bach“) ist der Name der Flüsse und Gewässer

in Australien:

 Freshwater Creek (Redhead), New South Wales (S 33° 1' 0 E 151° 43' 0)
 Freshwater Creek (Coomba Bay), New South Wales (S 32° 17' 0 E 152° 27' 0)
 Freshwater Creek (Bundageree Creek), New South Wales	 (S 30° 26' 0	E 153° 2' 0)
 Freshwater Creek (North Stradbroke Island), Queensland (S 27° 42' 32 E 153° 26' 27)
 Freshwater Creek (Tara Station), Queensland (S 23° 29' 0 E 145° 2' 0)
 Freshwater Creek (St Lawrence Creek), Queensland (S 22° 19' 0 E 149° 29' 0)
 Freshwater Creek (BArron River), Queensland (S 16° 53' 0	E 145° 42' 0)

 Freshwater Creek Weir, South Australia,  Northern Areas (S 33° 28' 53 E 138° 36' 55)

in Belize:

 Freshwater Creek (Belize), Belize District, Belize (N 17° 21' 58 W 88° 21' 8)
 Freshwater Creek (Cayo), Cayo District
 Freshwater Creek (Corozal), Corozal District (N 18° 11' 39	W 88° 24' 53)
 Freshwater Creek (Stann Creek), Stann Creek District
 Freshwater Creek (Commerce Bight Village), Stann Creek (N 16° 52' 7 W 88° 18' 16)
 Freshwater Creek (Toledo), Toledo District (N 16° 0' 33 W 89° 8' 50)
 Freshwater Creek (Whitewater Creek), Cayo District, Belize (N 17° 26' 36 W 88° 40' 22)

 Lower Freshwater Creek, Toledo District (N 16° 20' 22 W 88° 36' 27)
 Upper Freshwater Creek Toledo District (N 16° 20' 4	W 88° 36' 18)

 Freshwater Creek (Bucht), Belize District (N 17° 26' 0 W 87° 49' 0)
 Freshwater Creek Lagoon Stann Creek District (N 16° 52' 13 W 88° 17' 55)

in Kanada:

 Freshwater Creek (Neufundland), Neufundland und Labrador (N 51° 3' 0 W 55° 49' 52)
 Freshwater Creek (Nunavut), Nunavut (N 69° 7' 13 W 105° 1' 25)

in den Vereinigten Staaten:

 Freshwater Creek, (Hoonah-Angoon), Alaska, Hoonah-Angoon (N 57° 31' 50 W 134° 25' 45)
 Freshwater Creek, (Freshwater Bay), Alaska, Hoonah-Angoon (N 57° 56' 21 W 135° 13' 8)
 Freshwater Creek (Colorado), Colorado, Park (N 38° 43' 51 W 105° 31' 36)
 Freshwater Creek (Colusa County), Kalifornien, Colusa (N 39° 12' 8 W 122° 4' 7)
 Freshwater Creek (Salt Creek), Kalifornien, Glenn (N 39° 47' 55 W 122° 37' 5)
 Freshwater Creek (Freshwater Slough), Kalifornien, Humboldt (N 40° 47' 12 W 124° 5' 49)
 Freshwater Creek (Virginia), Virginia, Louisa (N 38° 3' 29 W 77° 50' 12)
 Freshwater Creek (Willapa Bay), Washington, Pacific (N 46° 30' 20 W 123° 53' 50)
 Freshwater Creek (Hawks Point), Washington, Pacific (N 46° 43' 39 W 123° 55' 13)

 Little Freshwater Creek, Kalifornien, Humboldt (N 40° 45' 23 W 124° 3' 49)
 North Fork Freshwater Creek, Alaska Hoonah-Angoon (N 57° 56' 29 W 135° 13' 41)
 South Fork Freshwater Creek, Kalifornien, Humboldt (N 40° 43' 52 W 124° 2' 50)

Freshwater Creek ist der Name der geographischen Objekte:
 Freshwater Creek (Ort, Victoria), Australien (409 Einw., S 38° 16' 0, E 144° 17' 0)
 Freshwater Creek Forest Reserve, Belize (N 18° 4' 41 W 88° 23' 54)
 Freshwater Creek Forest Reserve (Orange Walk), Orange Walk District, Belize (N 17° 59' 26 W 88° 18' 50)

Siehe auch
 Salt Gulch (Freshwater Gulch), Salt Gulch, Kalifornien, Vereinigte Staaten (Tehama valley, N 40° 9' 36 W 122° 42' 19)